Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2014/2015 KHL.
 Gagarinův pohár v této sezóně získal Roman Červenka s týmem SKA Petrohrad.

 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů KHL